«Са́га о Форса́йтах» () — монументальная серия разноплановых произведений английского писателя Джона Голсуорси, описывает жизнь состоятельной семьи Форсайтов. В 1932 году Голсуорси получил Нобелевскую премию по литературе за «высокое искусство повествования, вершиной которого является „Сага о Форсайтах“».

Произведения о Форсайтах 

Все произведения, посвящённые различным поколениям семьи Форсайтов, группируются в несколько больших циклов. Новелла «Спасение Форсайта» под псевдонимом Джон Синджон (John Sinjohn) была написана Голсуорси самой первой.

Цикл произведений непосредственно под названием «Сага о Форсайтах» (The Forsyte Saga) вышел в 1922 году и включил в себя такие произведения как:

Далее идёт сборник рассказов «На форсайтской бирже» (On Forsyte ‘Change). В предисловии автор указал что «…по времени действия они (рассказы) стоят между „Сагой“ и „Комедией“, так как без „Саги“ они не будут поняты, и действие завершается перед тем как „Комедия“ начинается…». В том же предисловии автор обращается ко всем своим произведениям о Форсайтах как «Хроники семьи Форсайтов» (Chronicles of the Forsyte family).

Под названием «Современная комедия» (A Modern Comedy) вышел следующий цикл произведений:

И, наконец, последний цикл романов под общим названием «Конец главы» (End of the Chapter) можно рассматривать как своеобразный спин-офф: Форсайты упоминаются, но главными действующими лицами являются члены обедневшей дворянской семьи Черрел — дальние родственники Монтов, связанных с Форсайтами через брак их сына, Майкла с Флёр, дочерью Сомса:

Содержание

Спасение Форсайта 
Новелла «Спасение Форсайта» (Salvation of the Forsyte) была впервые напечатана в 1901 году в сборнике «Человек из Девона».

Два брата — Джемс и Суизин Форсайты встречаются после долгой разлуки. Они уже пожилые люди, преуспевшие в своей жизни, достигшие материальных благ и имеющие авторитет в обществе. Суизин смертельно болен, и он пытается проанализировать свою жизнь и сделать необходимые выводы. Героя не покидает чувство, что он что-то потерял, без чего его жизнь лишилась цели. Суизин засыпает и во сне вспоминает свою поездку в Зальцбург ещё на заре своей юности: случайно в пьяной драке в трактире он знакомится с венгром Болешске, а затем и с его дочерьми, Маргарет и Рози. В последнюю Форсайт влюбляется, и как оказывается, взаимно, но разница в социальном положении мешает Суизину жениться на Рози. Он не готов переступить через общественные нормы и рамки: «Что обо мне подумают в Лондоне?», «Как я покажусь на глаза отцу?». Форсайт так и не решается забрать Рози, а та в свою очередь возвращается в Венгрию, так как после романа с Суизином ничего кроме унижения в Зальцбурге её не ждет. Суизин просыпается. Он снова лежит в своей кровати — старик, одинокий и никому не нужный. Форсайт понимает, что те преданные чувства к Рози были большой потерей, что он струсил. В предсмертные минуты он просит у слуги бокал шампанского, и ему является Рози, которая обещает вернуть потерянное. Последний пузырек лопается в бокале шампанского и Суизин умирает.

Собственник 

«Собственник» — наиболее критический и острый роман из многотомной эпопеи о Форсайтах. Форсайты — рантье, они ничего сами не производят, основная их забота — выгодное размещение капитала.  В этом первом романе «Саги о Форсайтах», читателю представляются впечатляющие «ряды» Форсайтов, возглавляемые тетушкой Энн. В доме старого Джолиона проходит собрание всех членов семьи Форсайтов. Дальше начинаются главные события саги, в частности подробно описывается жизнь Сомса Форсайта и его желание владеть вещами, включая его прекрасную жену, Ирэн Форсайт. Он очень ревнует её к друзьям и хочет, чтобы она принадлежала только ему одному. Сомс замышляет план, цель которого — перевезти её за город, в Робин-Хилл, в дом, который он собирается построить. Там она должна будет жить вдали от своих друзей, которые, по его мнению, внушают ей дурные мысли. Автор рисует распад семьи, основанной на господстве в ней мужа-собственника. Ирэн для него лишь ценное приобретение, её свобода, независимость, человеческое достоинство не существуют для Сомса, он хочет обладать ею на правах хозяина, купившего рабыню или дорогую вещь. Ирэн влюбляется в архитектора Филипа Босини, жениха Джун Форсайт, дочери двоюродного брата Сомса, Джолиона младшего. Филип был нанят Сомсом для постройки дома в Робин-Хилле. Ирэн уходит от Сомса после того, как он её насилует, о случившемся она рассказывает Босини. После разговора с Ирэн потрясённый Босини выходит в город, попадает в тумане под омнибус и погибает.

Последнее лето Форсайта. Интерлюдия 
Прошло четыре года со смерти архитектора Босини — жениха Джун и любовника Ирэн. Дом в Робин-Хилле, выстроенный Босини для Сомса, в конце-концов купил старый Джолион и переехал туда со своим сыном (Джолионом младшим), невесткой и внуками — Джун, Джолли и Холли. 

Молодой Джолион с женой и Джун (к радости дедушки она подружилась со своим отцом и мачехой) отправились в путешествие, Джолли уехал учиться в школу, а Холли (её учила дома гувернантка-француженка mam’zelle Бос) осталась в Робин-Хилле со старым Джолионом.

Главе семьи уже восемьдесят пять лет — здоровье дает о себе знать, но он обожает своих маленьких внуков и не замечает свой возраст.

Однажды старый Джолион видит в опере Ирэн — законную жену Сомса Форсайта, которая снова ушла от мужа в ту же ночь, когда узнала о смерти Босини. Она практически не изменилась, но её красоту подчеркнула легкая седина и морщинки у глаз. На следующий день, во время прогулки с собакой старый Джолион находит Ирэн в роще у поваленного дерева и приглашает в дом. Она рассказывает, что живёт под фамилией Эрон, снимает недорогую квартирку, зарабатывает уроками игры на фортепьяно и помогает лондонским проституткам (одна из них спасла Ирэн, после того, как она во второй раз ушла от Сомса). Старый Джолион помогает племяннице чеком на пятьдесят фунтов (затем он укажет её в завещании) и приглашает снова приехать к нему в гости.

Со временем они начинают часто встречаться, как в Лондоне (старый Джолион водит Ирэн в театр и прогуливается с ней в парке), так и в Робин-Хилле (Ирэн дает уроки для Холли).

Несмотря на ухудшение здоровья — обмороки, и боли в сердце, — Старый Джолион упоен встречами с «дамой в сером» (так он с внучкой называет Ирэн за её серо-лиловое платье), но скоро должна приехать Джун с отцом и мачехой, а Ирэн опасается этой встречи — старый Джолион уверяет, что Джун простила её за историю с Босини, но Ирэн знает: можно простить, но нельзя забыть. Однажды она прощается и больше не приезжает.
В один знойный день старому Джолиону становится хуже. Ирэн узнает об этом и обещает приехать. Форсайт обрадован этим известием, но, дожидаясь ее у старого дуба, умирает.

В петле 
Второй роман в трилогии Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах». Мы узнаем о том, что случилось через 12 лет после смерти старого Джолиона, описанной в интерлюдии «Последнее лето Форсайта».

Молодой Джолион, а теперь просто Джолион, стал попечителем Ирэн. Он живёт в Робин-Хилле, где все осталось по-прежнему, вместе с Холли. Джолли поступил в Оксфорд. Джун живёт в Лондоне, в собственной квартире и помогает «непризнанным талантам» мира искусства, своим «несчастненьким».

Ирэн живёт всё в той же квартире в Челси, только обставила её лучше и уютнее, ездила путешествовать. Но она одинока, проводит вечера одна, хотя по-прежнему переодевается к обеду, играет для себя на рояле. Как отмечает Джолион, Ирэн все ещё живёт с Босини.
Сомс переехал в загородный дом неподалёку от Мепелдерхема. Он тоже один, однако регулярно навещает двадцатилетнюю француженку Аннет, мать которой, мадам Ламот, открыла ресторан «Бретань» в здании, принадлежащем Джемсу Форсайту. Единственное, что смущает Собственника, это то, что ресторан находится в Сохо, нереспектабельном районе, и ещё то, что он по-прежнему женат.

У Тимоти все по-старому. А вот Джемс сильно сдал, все время жалуется, что ему «никогда ничего не рассказывают».

Сюжет романа крутится вокруг бракоразводного процесса Сомса, который понимает, что хочет детей. Однако Собственник ещё верит, что может вернуть Ирэн, просит поговорить с ней Джолиона, идет к ней сам, устанавливает за женщиной слежку, преследует её в Париже. Все это толкает испуганную Ирэн в объятия Джолиона, который старается защитить её от своего кузена и поддержать в трудную минуту. В конце концов, у Сомса появляются не очень убедительные доказательство их близости, которой не было. Джолион и Ирэн решают не защищаться, они уезжают вместе в Италию. Сомс присутствует на суде один. Развод состоялся. Через некоторое время бывшая жена Собственника выходит замуж за художника и рожает ему сына Джона. Сомс женится на Аннет. Он мечтает о сыне, но доктор ставит его перед нелегким выбором: можно прооперировать Аннет и спасти её жизнь, но потерять ребёнка, или оставить все как есть, тогда младенец будет жив, но мать может умереть, причем в любом случае детей она иметь больше не сможет. После долгих колебаний Сомс запрещает оперировать, и Аннет приносит ему дочь Флер. В ночь после родов умирает Джемс, перед этим Сомс сообщает ему, что Аннет родила сына.

Параллельно с этой, главной, сюжетной линией развиваются ещё две. Уинифрид Дарти ссорится со своим проигравшимся мужем из-за того, что Монтегью крадет её жемчуга и дарит танцовщице. Дарти уходит от неё и уезжает в Буэнос-Айрес. По совету брата Уинифрид начинает бракоразводный процесс, но по закону она сначала должна потребовать восстановления себя в супружеских правах. Её иск удовлетворяют и высылают Монти постановление, обязывающее его вернуться домой. Сомс и Джемс надеются, что Дарти не подчинится, но Монтегью возвращается к жене, потрепанный и «сгоревший».

Помимо этого развивается драма третьего поколения Форсайтов. Приехав с Сомсом в Робин-Хилл, Вэл Дарти знакомится со своей троюродной сестрой Холли и влюбляется в неё. Молодая пара устраивает верховые прогулки по Лондонским паркам. Однако знакомство Вэла в Оксфорде с Джолли происходит не столь гладко, троюродные братья сразу невзлюбили друг друга, между ними даже происходит драка. Но на летних каникулах, сразу после судебного процесса, на котором Вэл присутствовал с матерью, он признается Холли в своих чувствах, и они заключают помолвку. Об этом узнаёт Джолли. Вне себя от гнева, он вынуждает кузена вместе с ним записаться в армию и отправиться в Южную Африку на Англо-бурскую войну. Вэл соглашается. Джун и Холли следом за братом отправляются туда же в качестве сестер милосердия. Но Джолли умирает от дизентерии, не успев даже поучаствовать в боях. Холли и Вэл заключают брак в Южной Африке и хотят купить там ферму, на что юный Дарти просит денег у дедушки Джемса, но тот ничего не успевает им дать.

Пробуждение. Интерлюдия 
Эта самая небольшая часть Саги повествует о детстве маленького Джона, сына Джолиона и Ирэн (полное имя Джона — также Джолион, он уже четвёртый Джолион после своего деда Старого Джолиона, отца Джолиона младшего и старшего брата Джолли).

Маленький Джон рос в атмосфере совершенной идиллии, окруженный заботой родителей и горячо любимой няни «Да». Он страстно любил книги, и каждая вдохновляла его на новые приключения: то он просиживал все утро на дереве, воображая себя моряком, то разыгрывал оловянными солдатиками войны, описанные в большой «Истории Европы», то сооружал вигвам на берегу пруда и превращался в настоящего индейца. При этом Джон — очень чуткий, любящий и чувствительный к Красоте ребёнок. Он любит отца и боготворит мать. Она видится ему чем-то неземным, поэтому в начале главное место в его сердце принадлежит няне. Но когда та выходит замуж и исчезает из жизни мальчика, Джон начинает все больше и больше тянуться к матери. И постепенно, день за днем в нём просыпается новое, сильное чувство безграничной любви к ней. С этого момента Ирэн навсегда воцаряется в сердце маленького Джона.

Сдаётся внаём 
Идет 1920 год. Дети Сомса и Ирэн повзрослели. Сомс безумно любит и бережет свою дочь Флер, в то время как отношения с женой Аннет у него значительно ухудшились. Однажды Сомс пригласил свою дочь посетить картинную галерею Джун Форсайт, где произошла случайная встреча с Ирэн и её сыном. На вопрос Флер о том, кто этот молодой человек, Сомс ответил, что это их дальний родственник, с семьей которого давно утеряны все связи. На вопрос Джона Ирэн также ответила, что Флер и её отец — дальние родственники. Тем не менее, Джон и Флер почувствовали интерес друг к другу. Джон решил изучать сельское хозяйство и с этой целью отправился на ферму Вэла и Холли Дарти. Именно там и произошла вторая неожиданная встреча Джона и Флер. Молодые люди признались в любви друг к другу. Но семейная тайна мешает влюбленным быть вместе. Они решает выяснить её во что бы то ни стало. Сомс и Ирэн замечают, что с их детьми что-то происходит. Ирэн и молодой Джолион решают увезти Джона в Европу, надеясь, что он забудет своё увлечение Флер.

Через несколько недель Джон возвращается и ищет новой встречи с Флер. К тому времени за Флер начинает ухаживать молодой Майкл Монт. Он сообщает Сомсу о своих намерениях жениться на Флер, но Сомс отвечает, что решение остается за дочерью. Сомс обеспокоен симпатией Флер к Джону, но семейную тайну не раскрывает. Секрет Флер узнает от мсье Проспера Профона, который часто гостит в доме Уинфрид Дарти (сестры Сомса) и состоит в тайной связи с Аннет Форсайт. Именно Профон расскажет Флер о том, что ранее Ирэн и Сомс были женаты, а после Ирэн вышла замуж за молодого Джолиона.

Флер решает не сообщать Джону и быть вместе с ним вопреки всем обстоятельствам. Она пытается уговорить Джона уехать с ней в Шотландию и там обвенчаться. Джон в смятении: с одной стороны, он безгранично любит Флер, с другой стороны, он не может обманывать свою мать. Точку ставит письмо Джолиона, которое он пишет сыну, рассказывая всю историю Сомса и Ирэн. В конце письма Джолион просит Джона отказаться от Флер, так как его связь с дочерью Сомса будет «пощечиной» для Ирэн. В тот момент, когда Джон читает это письмо, Джолион умирает. Этот факт укрепляет решение Джона бросить Флер.

После смерти Джолиона Флер просит Сомса отправиться в Робин-Хилл к Джону и помириться с Ирэн. Сомс соглашается ехать ради дочери. В Робин-Хилле он встречает Джона, который просит передать Флер, что их отношения окончены. Джон и Ирэн решают покинуть страну, а Флер принимает предложение Майкла Монта выйти замуж.

Персонажи

Старые Форсайты 

 Энн, старшая в семье
 Старый Джолион, глава семьи, сколотил своё состояние на продажах чая
 Джемс, адвокат, женат на Эмили, самой спокойной из женщин
 Суизин, брат-близнец Джемса с аристократическими замашками
 Джулия, вдова
 Эстер, старая дева
 Николас, богатейший в семье
 Роджер, «настоящий Форсайт»
 Сьюзан, замужняя сестра
 Тимоти, самый осторожный человек Британии

Молодые Форсайты 

 Молодой Джолион, сын Старого Джолиона, художник, трижды женат
 Сомс, сын Джемса и Эмили, юрист и жесткий собственник  
 Уинифред, сестра Сомса, одна из трёх дочерей Джемса и Эмили, замужем за светским пьяницей Монтегью Дарти
 Джордж, сын Роджера, закоренелый шутник, самый высокий и толстый из молодых Форсайтов, мизантроп
 Фрэнсис, сестра Джорджа и дочь Роджера, единственный музыкант в семье

Их дети 

 Джун, дочь Молодого Джолиона от первого брака, была помолвлена с Филипом Босини
 Джолли, сын Молодого Джолиона от второго брака, погиб на англо-бурской войне
 Холли, дочь Молодого Джолиона от второго брака
 Джон, сын Молодого Джолиона от третьего брака с Ирэн
 Флер, дочь Сомса от второго брака с француженкой Аннет
 Вэл, сын Уинифред и Монтегью, воевал в англо-бурской войне, женат на своей кузине Холли
 Имоджин, дочь Уинифред и Монтегью
 Кит, сын Флер и Майкла
 Мод, дочь Уинифред и Монтегью
 Бенедикт, сын Уинифред и Монтегью

Родословная Форсайтов 
1. Джолион «Фермер с Большого Луга» Форсайт (ок. 1680 — ?)+ Мэри Бир
                                                   
1.1. Джолион «Большой Форсайт» (ок. 1710—1777) + ?
                                                                                                     
1.1.1. Джолион Форсайт (1741—1812) Последний фермер в роду Форсайтов. Долгое время считался «самым первым Джолионом».+ Джулия Хэйтер
                                                                                                                                
1.1.1.1. Джолион «Гордый Доссет» Форсайт (1770—1850). Рост пять футов и пять дюймов. В 1821 г. переехал с семьёй из Дорсетшира в Лондон. Отец десятерых старых Форсайтов. Оставил своим детям в наследство 30 тыс. фунтов.
+ Энн Пирс (1 февраля 1780 — 16 апреля 1821) Умерла при родах, рожая Сьюзен Форсайт, впоследствии Хэймен.
                                                                                                                                                                                
1.1.1.1.1. Энн Форсайт (23 сентября 1799 — 27 сентября 1886) Старая дева.
                                                                                     
1.1.1.1.2. Старый Джолион Форсайт (1806—1892)+ Эдит Мур (? — 1874)
                                                                 
1.1.1.1.2.1. Молодой Джолион Форсайт (декабрь 1847—1920)+(1) Фрэнсис Криссон (1847—1884)+(2) Элен Хилмер (1855—1892)+(3) Ирэн Форсайт (Эррон) (9 ноября 1862 — ?)
                  
1.1.1.1.2.1.1. Джун Форсайт (1869 — ?)
                                                                     
1.1.1.1.2.1.2. Джолли Форсайт (1878—1900)
                                                                                                                
1.1.1.1.2.1.3. Холли Форсайт (1881 — ?)
                                        
1.1.1.1.2.1.4. Джон Форсайт (12 мая 1901 — ?)+ Энн Уилмот (1904 — ?)
                                                                        
1.1.1.1.3. Джемс Форсайт (5 августа 1811 — 20 ноября 1901)+ Эмили Голдинг (1829—1910)
                                                     
1.1.1.1.3.1. Сомс Форсайт (1855—1926)+(1) Ирэн Эррон (детей нет)+(2) Аннет Ламот (1880 — ?)
                 
1.1.1.1.3.1.1. Флер Форсайт (Монт) (20 ноября 1901 — ?)+ Майкл Монт (1896 — ?)
                                            
1.1.1.1.3.1.1.1. Кристофер «Кит» Монт (р. в 1923)
                                                                                                      
1.1.1.1.3.2. Уинифрид Форсайт (Дарти) (1858 -?)+ Монтегью Дарти (1855—1920, по другим данным — 1913)
    
1.1.1.1.3.2.1. Публиус Валериус «Вэл» Дарти (1880 — ?)+ Холли Форсайт (детей нет)
                                          
1.1.1.1.3.2.2. Имоджин Дарти (Кардиган) (1882 — ?)+ Джек Кардиган (есть дети)
                                                 
1.1.1.1.3.2.3. Мод Дарти (1884 — ?)

1.1.1.1.3.2.4. Бенедикт Дарти (1886 — ?)
                                                                                                                                    
1.1.1.1.3.3. Рэйчел Форсайт (1861 — ?) + ?
                                                                                                                             
1.1.1.1.3.4. Сисили Форсайт (1865 — ?) + ?
                                                                                                                                
1.1.1.1.4. Суизин Форсайт (1811—1891) Потомства не оставил.
                                                                                    
1.1.1.1.5. Роджер Форсайт (1813—1899)+ Мэри Монк
                                                                                                
1.1.1.1.5.1. Молодой Роджер Форсайт (1853 — ?)+ Мари Уокер
                                                                                   
1.1.1.1.5.1.1. Очень Молодой Роджер Форсайт (1890 — ?)
                                                                                            
1.1.1.1.5.2. Джордж Форсайт (1856—1922) Холост. Потомства не оставил.
                                                              
1.1.1.1.5.3. Юстас Форсайт (1860 — ?) + ?
                                                                                                                                     
1.1.1.1.5.4. Томас Форсайт (1862 — ?) + ?

1.1.1.1.5.5. Фрэнси Форсайт (1858 — ?)
                                                                                                                           
1.1.1.1.6. Николас Форсайт (1817—1908)+ Элизабет «Фанни» Блэйн
                                                                           
1.1.1.1.6.1. Молодой Николас Форсайт (1849 — ?)+ Дороти Бокстон
                                                                             
1.1.1.1.6.1.1. Очень Молодой Николас Форсайт (1879 — ?)
                                                                                  
1.1.1.1.6.1.2. Бланч Форсайт (1880 — ?)
                                                                                                                   
1.1.1.1.6.1.3. Кристофер Форсайт (1881 — ?)
                                                                                                            
1.1.1.1.6.1.4. Виолетта Форсайт (1884 — ?)
                                                                                                                
1.1.1.1.6.1.5. Глэдис Форсайт (1886 — ?)
                                                                                                                 
1.1.1.1.6.1.6. Патрик Форсайт (1894 — ?)
                                                                                                                     
1.1.1.1.6.2. Юфимия Форсайт (1862 — ?)
                                                                                                                  
1.1.1.1.6.3. Эрнест Форсайт (1853 — ?) + ?
                                                                                                                     
1.1.1.1.6.4. Арчибальд Форсайт (1857 — ?) + ?
                                                                                                                 
1.1.1.1.6.5. Флоренс Форсайт (1861 — ?) + ?
                                                                                                                                                   
1.1.1.1.6.6. Мэриен Форсайт (Туитимен) (1859 — ?) + ? один ребенок
                                                                                                   
1.1.1.1.7. Джулия «Джули» Форсайт (Смолл) (1814—1905) Вдова покойного Септимуса Смолла. Детей не имела.+ Септимус Смолл (? — 1868) Детей нет
                                                                                                                                       
1.1.1.1.8. Эстер Форсайт (1816—1907) Старая дева.
                                                                                                  
1.1.1.1.9. Тимоти Форсайт (1820—1920) Последний из старых Форсайтов. Потомства не оставил.
   
1.1.1.1.10. Сьюзен Форсайт (Хэймен) (1821—1895)+ Джон Хэймен
                                                                                                
1.1.1.1.10.1. Сент-Джон Хэймен (между 1852 и 1855 — ?)+ ? (есть дети) Один из сыновей погиб в Первой мировой войне.
                                                                                                                                                         
1.1.1.1.10.2. Джайлс Хэймен
                                                                                                                                                
1.1.1.1.10.3. Джесс Хэймен
                                                                                                                                                             
1.1.1.1.10.4. Огастос Хэймен + ?
                                                                                                                                              
1.1.1.1.10.5. Аннабель Хэймен (Спендер) + ?
                                                                                                                                
1.1.1.2. Эдгар Форсайт
                                                                                                                                                            
1.1.1.3. Николас Форсайт (мэр Боспорта)
                                                                                                                             
1.1.1.4. Роджер Форсайт
                                                                                                                                                                                      
1.1.1.5. Джулия Форсайт (Найтингейл)

Экранизации 
«Сага о Форсайтах» несколько раз экранизировалась, первые немые фильмы по произведениям Голсуорси появились ещё в начале 20-х годов XX века.

В 1925 году выходит один из первых фильмов про Форсайтов «Белая обезьяна» Фила Розена. Флёр играет Барбара Ла Марр, а Майла Монта Томас Холдинг. В Роли Сомса Форсайта Джордж Ф. Мэрион. Фильм числился среди потерянных, но в последнее время появилась информация, что фильм нашёлся.

В 1934 году Джеймс Уэйл, известный своими лентами «Франкенштейн» и «Человека в железной маске» 1939 года, снимает фильм «Через реку» ().

В 1949 году вышел фильм «Сага о Форсайтах» (оригинальное название ) кинокомпании Metro Goldwyn Mayer с Грир Гарсон в роли Ирэн.

В 1967 году появился 26-серийный телесериал телекомпании BBC. Экранизация Доналда Уилсона, Констанса Кокса. В фильме снялись Кеннет Мор (Kenneth More — Джо Форсайт), Эрик Портер (Eric Porter — Сомс Форсайт), Найри Портер (Nyree Dawn Porter — Ирэн Форсайт), Майкл Йорк (Michael York — Джолли Форсайт) и др. известные артисты. В первый раз сериал был показан каналом BBC2 между 7 января и 1 июля 1967 года с аудиторией около 6 млн человек. Во время второго показа, начавшегося 8 сентября 1968 года, на канале BBC1, аудитория последней серии достигла 18 млн человек. Общемировая аудитория оценивается приблизительно в 160 млн зрителей. Это была первая английская программа, купленная Советским Союзом., закадровый перевод осуществил Николай Александро́вич.

В 2002 году компания Granada Television сняла новую версию длительностью более 11,5 часов. В главных ролях Дэмиэн Льюис, Руперт Грейвс, Джина Макки, Корин Редгрейв и Йоан Гриффит.

Примечания 

 Источники

Ссылки 
 
 Краткое содержание некоторых частей Саги

Книги по алфавиту
Джон Голсуорси
Семейные саги
Циклы произведений художественной литературы